L'expression Critics Choice Awards 2000 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2000
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2001 et qui honora des films sortis en 2000 aux États-Unis